Иванс  — латышская фамилия. Известные носители:
 Иванс, Дайнис — латвийский политик, советский и латвийский журналист.
 Иванс, Рис  — британский актёр и артист разговорного жанра.
 Иванс, Эдгар Янисович (род. 1975) — российский гребец, вице-чемпион Европы 2008 года.